Sein bester Freund – film del 1918 diretto da Uwe Jens Krafft
Sein bester Freund – film del 1929 diretto da Harry Piel
Sein bester Freund – film del 1962 diretto da Luis Trenker